Miejscowości w Nepalu:
 Tandrang w dystrykcie Gorkha
 Tandrang w dystrykcie Lamjung